BHZ steht für:
 Sortenbezeichnung für hochfesten Bake-Hardening-Stahl nach DIN EN
 BHZ (Band), deutsche Hip-Hop-Gruppe
 Behandlungszentrum, medizinische Einrichtung
 Behindertenzentrum, soziale Einrichtung
 Behördenzentrum

bhz steht für:
 Bada (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kaili-Pamona-Sprachen

Abkürzung